Името Воднянци носят две български села:

 Воднянци (Област Видин)
 Воднянци (Област Добрич)